Miejscowości w Polsce
 Wyżnianka-Kolonia – część miasta Kraśnik w woj. lubelskim
 Wyżnianka-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Dzierzkowice